

Astronomia 
Grigg – cratere lunare

Persone 
John Grigg – astronomo neozelandese
Peter Grigg – rugbista a 15 australiano